Command & Conquer: Red Alert (serie), een computerspelserie
 Command & Conquer: Red Alert, het eerste spel uit de serie
 Red Alert (band), een Britse punk/oi! band (1979-1984)
 DJ Red Alert, een Amerikaanse dj
 Red Alert (Agent 51), het debuutalbum van de band Agent 51
 Red Alert (Basement Jaxx)
 Red Alert (film), een televisiefilm uit 1977 van Billy Hale met William Devane
 Red Alert Records, een platenlabel

Zie ook
Code rood (doorverwijspagina)